Champanhet est un patronyme porté notamment par :

 Auguste Champanhet (1796-1866), homme politique français ;
 Jean André Champanhet (1785-1868), homme politique français.